Алессия Афи Диполь (; 1 августа 1995, Пьеве-ди-Кадоре, Венеция, Италия) — тоголезская горнолыжница итальянского происхождения, участница Олимпийских игр 2014 года. Одна из двух спортсменок от Того, впервые представлявших эту страну на зимних Олимпийских играх за всю историю их проведения.

Биография 
На Олимпийских играх в Сочи Алессия Афи Диполь и Матильда-Амиви Петижан представляли Того, первые две спортсменки от этой страны за всё время проведения Зимних олимпийских игр. Соответственно, флаг Того на церемонии открытия Игр несла Петижан, а на церемонии закрытия — Диполь.

Алессия за свою спортивную карьеру сначала представляла родную Италию, с 2012 по 2013 год выступала за сборную команду Индии, а в последнем сезоне приняла тоголезское гражданство.

Сама Алессия о выступлении за сборную Того сказала:

У моего отца есть в Того фабрика, которая специализируется на спортивной одежде. У него особое чувство к тоголезской нации, и у меня есть возможность выступать за Того, чем я горжусь. Несмотря на то, что я родилась в Италии, живу и тренируюсь в Италии, теперь я всегда буду вместе с Того, которая — как новая семья, принявшая меня.

В спортивной программе Алессия выступала в слаломе (не финишировала) и гигантском слаломе (итоговая позиция — 55, с общим временем 3 минуты 2,80 секунды).

Примечания 

Горнолыжники Того
Горнолыжники Индии
Горнолыжники Италии
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года